Ленор има више значења:
 Округ Ленор (Северна Каролина)
 Ленор (Северна Каролина)